Войовничий безвірнік - газета, орган Київської окр. ради войовничих безвірників (з 1929 року), орган Київської міськради союзу войовничих безвірників (з 1931 року). Видавалася в 1929-32 роках двічі на місяць.

Джерела 
 ВОЙОВНИЧИЙ БЕЗВІРНИК 
 Газета 

Атеїзм